Само́йленко — українське прізвище. Відомі носії:

 Самойленко Анатолій Михайлович (2 січня 1938 — 4 грудня 2020) — український математик, член-кореспондент, академік НАН України, директор Інституту математики НАН України.
 Самойленко Андрій Веніамінович (1913 — ?) — український правоохоронець. Полковник внутрішньої служби. Кандидат юридичних наук. Доцент. Начальник Київської вищої школи МВС СРСР (1958—1960). Заслужений працівник МВС СРСР.
 Самойленко Вадим Петрович — підполковник Збройних сил України, командир 79-ї бригади (з 2019), лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
 Самойленко Василь Петрович (* 1946) — народний депутат України.
 Самойленко Віктор Васильович (1947) — радянський, російський дипломат.
 Самойленко Віктор Миколайович (25 вересня 1955) — український географ-геоеколог, доктор географічних наук, кандидат технічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Самойленко Володимир Якович (1960—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самойленко Григорій Васильович (* 1935) — український філолог і літературознавець, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор.
 Самойленко Ігор Дмитрович (1977) — молдавський боксер.
 Самойленко Микола Павлович (* 1954) — український футболіст.
 Самойленко Олександр Валер'янович (* 1964) — радянський і російський актор театру та кіно, режисер і продюсер українського походження.
 Самойленко Олександр Григорович (* 1970) — український історик, доцент, кандидат історичних наук, ректор, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 Самойленко Олександр Степанович (1965) — український державний діяч.
 Самойленко Олександра Іванівна (1953) — український музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор.
 Самойленко Ольга Григорівна — спортивний лікар вищої категорії, заслужений лікар України.
 Самойленко Петро Михайлович (1977) — російський баскетболіст.
 Самойленко Сергій Михайлович (1994—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самойленко Станіслав Іванович (1928—1998) — доктор технічних наук, професор, академік, фахівець у галузі кібернетики та інформатики.
 Самойленко Юлія Андріївна (1985) — російська акторка театру і кіно.
 Самойленко Юрій Іванович (1933—2008) — член-кореспондент Національної академії наук України, фахівець в галузі фізики, математики та кібернетики.
 Самойленко Юрій Іванович (* 1949) — український політик.
 Самойленко Юрій Павлович (* 1944) — народний депутат України.

Див. також 
Самійленко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко